Pride Shockwave 2005 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão. O evento contou com a final do Torneio de Meio Médios e de Leves do Pride, que começou no Pride Bushido 9, a revanche entre Wanderlei Silva e Ricardo Arona pelo Cinturão Peso Médio do Pride, e o evento principal entre os judocas olímpicos Naoya Ogawa e Hidehiko Yoshida.

Resultados

Chave do Torneio de Meio Médios

Chave do Torneio de Leves

Referências

Ligações Externas 

2005 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2005